Le terme Écureuil roux (ou Écureuil rouge) peut se référer à :
 L'Écureuil roux (Sciurus vulgaris), l'espèce la plus commune d'écureuil en Europe et Asie du Nord ;
 L'Écureuil roux d'Italie (Sciurus meridionalis), une espèce d'écureuil du sud de l'Italie, distincte de l'écureuil roux que l'on trouve dans le reste de l'Italie, dans le reste de l'Europe ou dans l'Asie du Nord ;
 L'Écureuil roux d'Amérique du Nord (Tamiasciurus hudsonicus), une espèce d'écureuil présente au Canada et aux États-Unis ;
 L'Écureuil rouge, un film espagnol sorti en salles pour la première fois en 1993.